Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Sáenz de Tejada (Pamplona, Navarra, 7 de abril de 1963), más conocido como Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena de Borbón, con quien estuvo casado desde el 18 de marzo de 1995 hasta el 21 de enero de 2010. La pareja obtuvo su divorcio en el mes de diciembre de 2009. Desde que éste se produjo, Jaime de Marichalar dejó de ostentar el tratamiento de Excelentísimo Señor  y la condición de miembro de la familia real española. Es el hermano menor de Amalio y Álvaro de Marichalar.

Biografía 

Jaime de Marichalar pertenece a una familia aristocrática navarro-castellana vinculada desde antiguo a la monarquía española. Es el cuarto de los seis hijos del VIII Conde de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera, comandante de artillería, que falleció en 1979, y de María de la Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla, que falleció en 2014. De aquí su pertenencia al Ilustre Solar de Tejada, situado en la sierra de Cameros (La Rioja), corporación nobiliaria más antigua del Reino de España, del que todos sus hermanos, su madre y su hijo Felipe Juan Froilán son Caballeros Diviseros Hijosdalgo. Por su parte, pertenece a la rama isabelina de la Casa de Marichalar. Su abuelo, Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, fue ministro del Ejército y Marina durante el reinado de Alfonso XIII y el desastre de Annual, senador vitalicio y alcalde de Madrid. La familia de Jaime de Marichalar es propietaria de la Casa de los San Clemente, un palacio del siglo XVI y la finca 'Garrejo', en la localidad de Garray, donde se descubrieron las ruinas de Numancia, que su abuelo Luis de Marichalar y Monreal donó a Patrimonio Nacional. Su madre, la fallecida condesa viuda de Ripalda, fue hermana del teniente general José Sáenz de Tejada, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en los años 80 y cuñada del teniente coronel Prieto, jefe de la Policía Foral de Navarra, asesinado por ETA.

Realizó sus estudios en los colegios de los Jesuitas de Burgos, San Estanislao de Kostka de Madrid y en la Yago School de Dublín, Irlanda.

Su formación académica se orientó hacia el campo de la Economía, en la especialidad de Gestión de Empresa y Marketing en la Escuela Superior de Estudios de Marketing de Madrid (ESEM). En 1986 amplió su formación realizando periodos de prácticas en diversas entidades financieras de París, donde residió de soltero hasta los primeros años de su matrimonio. Aunque hay que remarcar que no es licenciado en Economía ni en ninguna otra carrera relacionada con esta disciplina, ni tiene ningún título académico reconocido en España.

El 18 de marzo de 1995 se celebró su enlace matrimonial con la infanta Elena de Borbón, hija primogénita del rey Juan Carlos I de España, en la Catedral de Sevilla. Con motivo de su matrimonio, su esposa recibió el título de la Casa Real de duquesa de Lugo. Tras la boda, a pesar de no tener derecho a ello, Jaime fue referido con el título de duque de Lugo, incluso por parte de la Casa Real. 

Tras unos años de trabajo en el sector de los mercados financieros de ámbito internacional, fue nombrado en enero de 1998 Managing Director Senior Advisor (Asesor del Director de Operaciones) de la Crédit Suisse First Boston, en Madrid. Presidió la Fundación Winterthur, la cual impulsa numerosas actividades culturales. El 21 de noviembre de 2008 fue cesado de la presidencia de la Fundación AXA, antigua Fundación Winterthur. En 1995, con motivo de su boda, fue nombrado Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una corporación nobiliaria creada en 1670.

Jaime de Marichalar y la infanta Elena tienen dos hijos: Felipe Juan Froilán , que nació el 17 de julio de 1998; y Victoria Federica, nacida el 9 de septiembre de 2000, ambos en Madrid. A sus hijos también les corresponde el tratamiento de Excelencia, siendo además considerados Grandes de España, según lo establecido en el Real Decreto 1368/1987 del 6 de noviembre.

El 22 de diciembre de 2001, mientras practicaba deporte con una bicicleta estática, sufrió una isquemia cerebral que le dejó paralizada la parte izquierda de su cuerpo. Algunos medios de comunicación han especulado sobre las causas de este incidente, aunque siempre han rehusado dar datos concretos.

Actualmente, Jaime de Marichalar es Consejero de dos Consejos de Administración, en LSGIE (Sociedad General Inmobiliaria de España), propiedad de Robert Zellinger de Balkany, amigo de Rey Juan Carlos, y Loewe, integrado en el grupo LVMH.

Divorcio 

El martes 13 de noviembre de 2007, la Casa del Rey anunció el «cese temporal de su convivencia matrimonial», afirmando que ello no significaba la separación definitiva del matrimonio. El viernes 26 de septiembre de 2008, la revista Época despertó una gran polémica en torno al divorcio de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. En el mes de noviembre de 2009, diversos medios de comunicación españoles afirmaron que el anuncio del divorcio de la Infanta y Jaime de Marichalar era inminente, noticia con la que se venía especulando desde el año anterior. El 25 de noviembre de 2009, los abogados de ambas partes confirmaron en una nota de prensa que se habían iniciado los trámites de «mutuo y común acuerdo» con la firma de un convenio regulador. Aunque en este comunicado no se hace mención a la interposición de demanda de nulidad eclesiástica del matrimonio, en la prensa apareció publicado que se podían haber iniciado los primeros pasos para obtenerla. Algunas informaciones al respecto fueron motivo de polémica mediática, como los presuntos problemas surgidos en relación con los hijos menores y, en mayor medida, el hecho de que, según la revista Época, por parte de la infanta se alegaba contra su marido «consumo ocasional de cocaína» para justificar la solicitud de nulidad canónica. Transcurridos seis años desde entonces, es de prever que, o bien no se interpuso demanda, o bien ésta fue desestimada.

El 15 de diciembre de 2009, Jaime de Marichalar y la infanta firmaron la ratificación del convenio de su divorcio ante un juez en el Juzgado de Familia número 22 de Madrid. A la pareja se le concedió el privilegio de acceder a la sede judicial por unas dependencias no abiertas al público para evitar ser vistos. Pocos días después, con la firma de la sentencia por parte del juez, se produjo el divorcio. El expediente del divorcio se depositó en una caja fuerte de grado de seguridad IV perteneciente al juzgado en el que se tramitó el procedimiento. Esta medida, poco habitual, se adoptó para evitar que se pudiese sustraer el expediente.

El 21 de enero de 2010, tras ser inscrito en el Registro Civil de la Familia Real el acuerdo de divorcio con la infanta Elena, quedó divorciado legalmente desde ese día, aunque no se dio a conocer por la Casa del Rey hasta el 9 de febrero de 2010.

Tras ese acontecimiento su tratamiento de Excelencia y su rango de miembro de la Casa Real Española quedaron sin validez.

Distinciones honoríficas 

  Caballero Divisero Hijodalgo del Ilustre Solar de Tejada (Reino de España).
  Caballero de la Real Maestranza de Sevilla (Reino de España, 1995).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).
  Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 27/06/1996).
  Gran Decoración de Honor en Oro con Fajín de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria, 02/06/1997).
  Caballero Gran Cordón de la Orden de la Independencia (Reino Hachemita de Jordania, 20/10/1999).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona de Roble (Gran Ducado de Luxemburgo, 07/05/2001).

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía de Jaime de Marichalar, en la página web del diario El Mundo

Exmiembros de Familias Reales
Orden al Mérito de la República Italiana
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Familia real española
Nacidos en Pamplona
Socialités de España
Señores de Tejada